Ментенон (коммуна) — коммуна в департаменте Эр и Луар.
 Ментенон, Франсуаза д'Обинье — вторая жена Людовика XIV.